Jericho (álbum)
Jericho (míssil)
Jericho (série)

Localidades

Jericho (Arkansas)
Jericho (Vermont)
Jericho (detroit)

Veja também
 Jericó

Desambiguação